Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Markus Günthardt e Heinz Günthardt che hanno battuto in finale David Carter e Paul Kronk 6-4, 6-1

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (campioni)
 Raymond Moore /  Andrew Pattison (semifinali)

 David Carter /  Paul Kronk (finale)
 Frew McMillan /  Víctor Pecci (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1981